Дараб:
 Дараб — город в иранском остане Фарс.
 Дараб — шахрестан в составе иранской провинции Фарс.
 Дараб — персонаж иранского эпоса («Шахнаме» и «Дараб-наме»).